Het seizoen 2012/2013 was het 31ste seizoen in de Eredivisie in het bestaan van de Groningse voetbalclub FC Groningen. De Groningers namen dit seizoen ook deel aan de KNVB beker. Groningen eindigde op de zevende plek met 43 punten. Topscorer werd Michael de Leeuw met elf doelpunten.

Op 23 mei maakte Groningen bekend Robert Maaskant te hebben aangetrokken als trainer-coach. Hij volgde Pieter Huistra op. "De huidige sportieve situatie vraagt om een frisse wind en we denken dat Maaskant de juiste persoon is om daar invulling aan te geven", aldus technisch manager Henk Veldmate. Het ambitieuze Groningen eindigde vorig seizoen op de teleurstellende veertiende plaats en dat kostte Huistra zijn baan. FC Groningen presenteerde eind mei drie aanwinsten voor komend seizoen: Michael de Leeuw, Género Zeefuik en Mitchell Schet.

In zijn vooruitblik op het nieuwe seizoen loet Maaskant weten dat het "het trouwe publiek" weer elke wedstrijd vermaakt diende te worden. "En daarbij moeten we het aanzienlijk beter gaan doen dan afgelopen seizoen", aldus de nieuwe trainer. "Voor het nieuwe seizoen zijn diverse nieuwe spelers aangetrokken, die niet meteen een sterrenstatus hebben maar wel veel in de benen. In thuiswedstrijden willen we vooral een spectaculair verhaal bieden. Het mag nooit saai worden in Euroborg. Winnen kun je nooit garanderen. Maar we hebben onlangs tegen Sunderland laten zien dat we goed voor de dag kunnen komen en dat moet de norm worden."

Maaskant wees Kees Kwakman aan als de nieuwe aanvoerder van FC Groningen. De 29-jarige middenvelder begon aan zijn tweede seizoen in Euroborg en volgde de vertrokken Petter Andersson op als captain. "In onze ogen is Kees een natuurlijke leider", aldus Maaskant. "Hij heef de senioriteit om de band te dragen en we hebben ook gekeken hoe er op zijn houding werd gereageerd door de rest van de groep. Kwakman is vanuit de Jupiler League naar de Eredivisie gegaan en heeft daarna ook nog een buitenlands avontuur gekend. Die bagage neem t hij allemaal mee, waardoor wij denken dat we hem op alle facetten van het aanvoerderschap kunnen aanspreken. Het is een volgende stap in zijn carrière."

Groningen begon het seizoen op zondag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Twente. De ploeg van trainer Maaskant ging in de openingsronde met maar liefst 4-1 onderuit in de Grolsch Veste (29.400 toeschouwers) door treffers van Nacer Chadli (2) en Dušan Tadić (2).

Op 11 maart werd duidelijk dat Maaskant al na één seizoen zou vertrekken bij FC Groningen. De club stond op dat moment op de elfde plaats in de eredivisie met dertig punten uit 26 wedstrijden. "Gedurende ons gesprek kwamen we tot deze gezamenlijke conclusie", liet algemeen directeur Hans Nijland optekenen in een toelichting op de website van FC Groningen. "Maaskant heeft zeer professioneel gehandeld en gereageerd. Wij hebben dan ook de absolute overtuiging dat we het seizoen op een waardige wijze zullen afsluiten."

Op zijn beurt liet Maaskant weten tot de laatste dag te zullen strijden voor een plek in de play-offs om een ticket in de UEFA Europa League. "De werksfeer binnen FC Groningen is uitstekend. Zo wil ik het ook graag afsluiten. Het besluit is van twee kanten gekomen en ik kan dan ook oprecht zeggen dat ik Groningen een geweldig mooie club vind." Maaskant werd opgevolgd door zijn assistent Erwin van de Looi.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Groningen vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2012/13 en onder leiding van trainer-coach Robert Maaskant als zevende eindigden.

Play-offs

Wedstrijden

Statistieken

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken

FC Groningen naar seizoen
Groningen